BND peut faire référence à :
 Bundesnachrichtendienst, le Service fédéral de renseignement allemand ;
  ;
 une chanson de l'album No Doubt de No Doubt de 1992 ;
 dollar de Brunei, la monnaie du Brunei, selon la liste des codes des monnaies ;
 Business & Decision, une entreprise informatique française ;
 Buy Nothing Day, ou Journée sans achat ;
 Bien Non Délimité, un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes, ne relevant donc ni du régime de la copropriété, ni de celui de l’indivision, et que les différents propriétaires n’ont pas pu délimiter lors de la réalisation ou de la rénovation du cadastre.